en droit : la prescription
 Ensemble de règles et de conseils formalisé par écrit réglementant officiellement une activité, généralement professionnelle.
 Mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi. Voir par exemple la notion de Prescription en droit français. La prescription (extinction d'un droit, selon sa source), doit être bien distinguée de la forclusion (extinction de la possibilité d'action devant une juridiction)
 en linguistique, la prescription consiste à corriger les énoncés d'autrui pour les conformer à une norme linguistique. Cette attitude prescriptive s'oppose au point de vue descriptif, par lequel le linguiste décrit les usages langagiers dans leur diversité, sans chercher à les corriger.
 en médecine, la prescription, acte par lequel le médecin, après un diagnostic, décrit le traitement que devra suivre le patient
 en marketing, la prescription est la capacité d'un agent (le prescripteur) à influencer le comportement ou la décision d'un autre agent.